Старики () — село, входит в Башаровский сельский совет Радивиловского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 198 человек. Почтовый индекс — 35550. Телефонный код — 3633. Код КОАТУУ — 5625880404.

Местный совет 
35550, Ровненская обл., Радивиловский р-н, с. Башаровка, ул. Почаевская, 34.

Ссылки 
 Старики на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Радивиловского района